Esta é a lista completa dos livros escritos pelo grupo Casseta & Planeta e por seus integrantes. Em sua maioria, as obras lançadas pela Editora Record foram reeditadas pela Objetiva; nem todas as edições originais estão mencionadas.

Obras coletivas

Livros assinados por todo o grupo: Bussunda, Reinaldo, Helio de la Peña, Claudio Manoel, Beto Silva, Marcelo Madureira e Hubert.

 O grande livro dos pensamentos de Casseta & Planeta (Record, 1994, ISBN 8501041475).
 Manual do sexo manual (Record, 1994, ISBN 850104234X; Objetiva, 2001, ISBN 8573023724). Coletânea de artigos do Planeta, da Casseta e da Casseta & Planeta sobre masturbação, DSTs e sexo em geral.
 Entrevistas (Record, ISBN 8501044504). Coletânea das entrevistas publicadas na revista Casseta & Planeta.
 O enorme livro dos pensamentos de Casseta & Planeta (Record, 1996, ISBN 8501042889).
 A volta ao mundo de Casseta & Planeta (Objetiva, 1996, ISBN 8573021217).
 As melhores piadas do Planeta... e da Casseta também (Objetiva, 1997, ISBN 8573021799).
 As melhores piadas do Planeta... e da Casseta também 2 (Objetiva, 1998, ISBN 8573022205).
 O livro místico, esotérico e sobrenatural de Casseta & Planeta (Record, 1998, ISBN 850104394X).
 As melhores piadas do Planeta... e da Casseta também 3 (Objetiva, 1999, ISBN 8573022817).
 O avantajado livro dos pensamentos de Casseta & Planeta (Objetiva, 2000, ISBN 8573023309).
 As melhores piadas do Planeta... e da Casseta também 4 (Objetiva, 2001, ISBN 8573024178).
 As piadinhas do Cassetinha (Objetiva, 2002, ISBN 857302436). Piadas infantis.
 Seu Creysson - Vídia e óbria (Objetiva, 2002, ISBN 8573024844). A vida do grande empresário e os melhores produtos do Grupo Capivara.
 As melhores piadas do Planeta... e da Casseta também 5 (Objetiva, 2003, ISBN 8573025735).
 A taça do mundo é nossa (Objetiva, 2003, ISBN 8573025743).
 Seus problemas acabaram (Objetiva, 2004, ISBN 857302612X). Os melhores produtos das Organizações Tabajara.
 Como se dar bem na vida mesmo sendo um bosta (Objetiva, 2005, ISBN 8573027452).
 O Legítimo Livro Pirata de Casseta & Planeta (Objetiva, 2007, ISBN 9788573028751).

De membros do Casseta & Planeta

Hubert, Reinaldo, Cláudio Paiva et al.

 O Planeta Diário (Desiderata, 2007, ISBN 9788599606025)

Perry White

De Hubert, Reinaldo e Cláudio Paiva, antes da formação do Casseta & Planeta.

 Apelo à razão (Núcleo 3/Studio Alfa, 1986, não tem ISBN).

Agamenon Mendes Pedreira

De Hubert e Marcelo Madureira.

 Ajuda-te a mim mesmo (Record, 1993, ISBN 8501041122).
 Agamenon Mendes Pedreira: O homem e o minto (Objetiva, 2002, ISBN 8573024380).

Helio de la Peña

 O livro do papai (Objetiva, 2003, ISBN 8573025093).
 Vai na bola, Glanderson! (Objetiva, 2006, ISBN 8573027819).
 Meu Pequeno Botafoguense (Belas-Letras, 2010, ISBN 9788560174).

Beto Silva

 Júlio sumiu (Objetiva, 2005, ISBN 8573026812).

Bussunda

 Bussunda na Copa (Record, 1994, ISBN 8501042528). Coletânea de colunas publicadas antes e durante a Copa do Mundo FIFA de 1994 para o jornal O Dia.
 Alô, rapaziada (Record, 1995, ISBN 8501045063). Coletânea de colunas publicadas no caderno Zap! do jornal O Estado de S. Paulo.

Marcelo Madureira et al.
 Meu querido canalha (Objetiva, 2004, ISBN 8573026456).

Listas de livros do Brasil